CB-1 steht für:
 Honda CB-1, ein leichtes und unverkleidetes Sportmotorrad
 USS Alaska (CB-1), ein schneller Kreuzer der US-Marine

CB1